W Rumunii
 Vlădești – gmina w okręgu Gałacz
 Vlădești – gmina w okręgu Vâlcea
 Vlădești – wieś w okręgu Alba, w gminie Râmeț
 Vlădești – wieś w okręgu Gałacz, w gminie Vlădești
 Vlădești – wieś w okręgu Vâlcea, w gminie Vlădești